

Toponyme 

 Vieux, ancienne commune française des Ardennes, auj. intégrée à Marvaux-Vieux ;
 Vieux-Bourg, commune française du Calvados
 Vieux, commune française du Calvados, dont
 Vieux-la-Romaine ;
 Vieux, commune française du Tarn.

Patronyme 

 Maurice Vieux, altiste français
 Alex-Serge Vieux, homme d'affaires français.
 Marie Vieux Chauvet (1916-1973), femme de lettres haïtienne.
 Nicolas Le Vieux (1617-1678), sieur de La Hauteville, avocat français.

Lien externe

Voir aussi 
 Vieillesse
 Le Vieux est une des appellations familières (avec "Pacha" ou "Tonton") pour désigner le commandant d'un navire de commerce.

Patronyme francoprovençal
Patronyme franc-comtois
Patronyme haïtien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France